Montée (phonétique) : dans le domaine phonétique, une montée désigne une diminution de la taille de la cavité buccale.
Montée (route) : dans le domaine routier, une montée est une route montante ou un chemin montant naturel.
Montée (cuisine) :  finissage des sauces, incorporer au fouet ou par mouvements de rotation, du beurre dans une sauce. 
Montée (groupe) : groupe de pop norvégien.

Homonymie